Орлов Олексій, відомі носії:
 Орлов Олексій Вадимович ( 1988) — російський хокеїст, захисник.
 Орлов Олексій Григорович (1737—1807) — російський військовий і державний діяч, генерал-аншеф.
 Орлов Олексій Федорович (1786—1861) — російський державний діяч, генерал від кавалерії.